Esistono due comuni francesi con questo nome

Castagnède – Alta Garonna
Castagnède – Pirenei Atlantici